La Coupe du monde 2007 peut désigner :
 la Coupe du monde de baseball 2007 ;
 la Coupe du monde de BMX 2007 ;
 la Coupe du monde de cricket de 2007 ;
 la Coupe du monde de football américain 2007 ;
 la Coupe du monde de marathon 2007 ;
 la Coupe du monde de rugby à XV 2007 ;
 la Coupe du monde de triathlon 2007 ;
 la Coupe du monde de volley-ball féminin 2007 ;
 la Coupe du monde de VTT 2007 ;
 la Coupe du monde d'échecs 2007 ;
 la Coupe du monde d'escalade de 2007 ;
 la Coupe du monde féminine de football 2007 ;
 la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2007.